«Сан-Анто́нио Рэ́мпейдж» () — профессиональный хоккейный клуб, выступвший в Американской хоккейной лиге. Базируется в городе Сан-Антонио, штат Техас, США. В 2020 году клуб был приобретён владельцами «Вегас Голден Найтс», после чего перевезён в Неваду и переименован в «Хендерсон Силвер Найтс».

Статистика 

Сокращения: И = сыгранные матчи в регулярном чемпионате, В = победы, П = поражения, Н = ничьи, ПО = поражения в овертаймах, ПБ = поражения по буллитам, Проц = процент набранных очков, ШЗ = забитые шайбы, ШП = пропущенные шайбы, Место = место, занятое в указанном дивизионе по итогам регулярного чемпионата, Плей-офф = результат выступления в плей-офф

Игроки

Основной состав

Капитаны команды 

 Ли Горен, 2003—2004
 Пол Хили, 2004—2005
 без капитана, 2005—2006
 Брайан Хелмер, 2006—2008
 Стивен Гёрцен, 2008—2009
 Джефф Хогган, 2009—2010
 Нолан Йонкмэн, 2010—2013
 Грег Ралло, 2013—2014
 Грег Зэнон, 2014—2015
 Бен Стрит, 2015—2016
 Джо Уитни, 2016—2017
 Крис Батлер, 2017—2018

Клубные рекорды

Сезон 

Голы: Дон Маклин, 33 (2006-07)

Передачи: Яник Леу, 42 (2006-07)

Очки: Яник Леу, 73 (2006-07)

Очки (для защитника): Колби Робак, 39 (2011-12)

Штраф: Пит Вандермир, 332 (2007-08)

Коэффициент непробиваемости: Якоб Маркстрём, 2.32 (2011-12)

Процент отражённых бросков: Трэвис Скотт, 93,1% (2004-05)

Карьера в клубе 

Голы: Бретт Маклейн, 74

Передачи: Бретт Маклейн, 81

Очки: Бретт Маклейн, 155

Штраф: Франсис Лессар, 613

Вратарские победы: Джош Торджмэн, 82

Сухие матчи: Джош Торджмэн, 9

Игры: Шон Салливан, 212

Ссылки 
Официальный веб-сайт команды

Хоккейные клубы США
Американская хоккейная лига
Спортивные клубы Сан-Антонио